Od – bóg z mitologii nordyckiej
 Od – program w systemie UNIX

Zobacz też:
 OD
 Öd